Blackfoot bezeichnet:

 Blackfoot, ein indianisches Volk, das im Norden der Vereinigten Staaten und im Süden Kanadas lebt
 Blackfoot (Band), US-amerikanische Band
 Blackfoot (Sprache), Algonkin-Sprache

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blackfoot (Arkansas), im Phillips County
 Blackfoot (Idaho), im Bingham County
 Blackfoot (Montana), im Glacier County
 Blackfoot (Texas), im Anderson County
 Blackfoot City, im Powell County, Montana – nicht mehr existent

Künstlername
 J. Blackfoot (John Colbert; 1946–2011), US-amerikanischer Musiker

Sonstiges:
 Blackfoot Branch, Fließgewässer im McDonald County, Missouri
 Blackfoot Lake, See im Flathead County, Montana
 Blackfoot Pond, See im Herkimer County, New York
 Blackfoot Belle Mine, Mine im Lewis and Clark County, Montana
 Blackfoot Oil Field, Ölfeld im Anderson County, Texas

Siehe auch:
 Blackfoot River
 Blackfoot Sue, britische Rockband